Budy Grabskie – wieś w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice
 Budy Grabskie – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Skierniewice